Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Augustyna:

W Polsce 
 Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela w Krakowie
 Kościół św. Augustyna w Lipinach
 Kościół św. Augustyna w Warszawie
 Kościół św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie
 Kościół św. Augustyna we Wrocławiu

Na świecie 
 Kościół Saint Augustin w Paryżu
 Bazylika Sant’Agostino w Rzymie

Augustyn, św.